Чеймберс-стрит:
 Чеймберс-стрит — улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке.
 Чеймберс-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway – Seventh Avenue Line.
 Чеймберс-стрит – Всемирный торговый центр / Парк-Плейс — комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 Бруклинский мост – Сити-холл / Чеймберс-стрит — комплекс станций Нью-Йоркского метро.